Världsmästerskapet i handboll 1993 kan vara:

Världsmästerskapet i handboll för herrar 1993.
Världsmästerskapet i handboll för damer 1993.